Ориетта Берти (, род. 1 июня 1943, Кавриаго) — итальянская певица.

Дискография

Синглы 

 1962 — Non ci sarò / Franchezza (Karim)
 1962 — Se non avessi più / Canzone di novembre (Karim)
 1963 — Serenata suburbana / I nostri momenti (Polydor)
 1964 — Dominique / Io vorrei (Polydor)
 1964 — Tutto è finito fra noi / Vai Bobby, vai (Polydor)
 1964 — Perdendoti / Scorderai (Polydor)
 1965 — Tu sei quello / Se per caso (Polydor)
 1965 — Voglio dirti grazie / Le ragazze semplici (Polydor)
 1966 — Io ti darò di più / La prima lettera d’amore (Polydor)
 1966 — Alleluia / Ogni strada (Polydor)
 1966 — Mi vestirò di blu / La mia musa (Polydor)
 1966 — Quando la prima stella / Ritorna con il sole (Polydor)
 1966 — Dove, non so / Una bambola inutile (Polydor)
 1967 — Io, tu e le rose / Quando nella notte (Polydor)
 1967 — Solo tu / Ritornerà da me (Polydor)
 1967 — Io potrei / Per questo voglio te (Polydor)
 1968 — Tu che non sorridi mai / Per tutto il bene che mi vuoi (Polydor)
 1968 — Non illuderti mai / Amore per la vita (Polydor)
 1968 — Se m’innamoro di un ragazzo come te / Dove, quando (Polydor)
 1969 — Quando l’amore diventa poesia / Agli occhi miei non crederò (Polydor)
 1969 — L’altalena / Lui, lui, lui (Polydor)
 1969 — Un fiore dalla luna / Che t’importa se sei stonato (Polydor)
 1969 — Una bambola blu / Se ne va (Polydor)
 1970 — Tipitipitì / Osvaldo tango (Polydor)
 1970 — Fin che la barca va / L’ultimo di dicembre (Polydor)
 1970 — Ah, l’amore che cos'è / Ma ti penso, sai (Polydor)
 1971 — L’ora giusta / Te l’ho scritto con le lacrime (Polydor)
 1971 — Via dei ciclamini / Di giorno in giorno (Polydor)
 1971 — Ritorna amore / Ma ti penso, sai (Polydor)
 1971 — Città verde / Alla fine della strada (Polydor)
 1972 — La vedova bianca / Semplice felicità (Polydor)
 1972 — Stasera ti dico di no / Carmen (Polydor)
 1972 — Ancora un po' con sentimento / Per scommessa (Polydor)
 1972 — Come porti i capelli bella bionda / La Marianna / La bella Gigogin / Il cielo è una coperta ricamata (Polydor)
 1972 — E lui pescava / L’orizzonte (Polydor)
 1973 — La ballata del mondo / L’uomo che non c’era (Polydor)
 1973 — Noi due insieme / Colori sbiaditi (il sapore che mi davi tu) (Polydor)
 1974 — Occhi rossi (tramonto d’amore) / Per questo dissi addio (Polydor)
 1974 — La bella giardiniera tradita nell’amor / Quattro cavai che trottano (Polydor)
 1974 — Il ritmo della pioggia / L’amoroso (Polydor)
 1975 — Eppure ti amo / Vita della vita mia (Polydor)
 1976 — Omar / Sulla tua mano (Polydor)
 1976 — Il canto del sudore / Oggi mi sposo (Polydor)
 1977 — La nostalgia / Il bel tempo (Polydor)
 1978 — Donna come mai / Quelli erano i giorni (Polydor)
 1979 — Ecco arrivare i Barbapapà / Il paese di Barbapapà / L’opera delle rane (Philips)
 1980 — La balena / Settimo giorno (Cinevox)
 1981 — La barca non va più / Devi chiederlo a papà (Cinevox)
 1982 — America in / Trippy (Cinevox)
 1983 — Tagliatelle / Stella di mare (G&G)
 1986 — Futuro / Sai (EMI)
 1986 — Senza te / Parla con me (EMI)
 1992 — Rumba di tango / Rumba di tango (strumentale) (RTI music)

Синглы CD 
 1999 — Incompatibili ma indivisibili (MBO music)

Пластинки 

 1965 — Orietta Berti canta Suor Sorriso (Polydor)
 1966 — Quando la prima stella (Polydor)
 1967 — Orietta Berti (Polydor)
 1968 — Dolcemente (Polydor)
 1970 — Tipitipiti (Polydor)
 1971 — Orietta (Polydor)
 1972 — Più italiane di me (Polydor)
 1973 — Cantatele con me (Polydor)
 1974 — Così come le canto (Polydor)
 1975 — Eppure… ti amo (Polydor)
 1976 — Zingari… (Polydor)
 1977 — Orietta Berti (Polydor «Special»)
 1979 — Barbapapà (Philips)
 1979 — Pastelli (Polydor)
 1980 — Fin che la barca va (Polydor «Successo»)
 1980 — Le più belle canzoni popolari italiane (Polydor «Successo»)
 1982 — Orietta Berti (Curcio)
 1980 — Le più belle canzoni popolari italiane — vol. 2 (Polydor «Successo»)
 1980 — Orietta Berti canta Suor Sorriso (Polydor «Successo»)
 1984 — Le mie nuove canzoni (Ricordi)
 1986 — Futuro (Emi)
 1989 — Le canzonissime di Orietta Berti (CGD)
 1989 — Io come donna (CGD)
 1992 — Da un’eternità (CGD)

Мультикассеты 

 1969 — Successi di Orietta Berti (Polydor)
 1972 — Stasera ti dico di no (Polydor)
 1974 — Occhi rossi (Polydor)
 1975 — Il ritmo della pioggia (Polydor)
 1978 — Orietta Berti 1965/1975 (Polydor)

CD 

 1989 — Le canzonissime di Orietta Berti (CGD)
 1989 — Io come donna (CGD)
 1992 — Da un’eternità (CGD)
 1993 — Le più belle canzoni popolari (Polydor)
 1996 — Per questo grande ed infinito amore (Polydor)
 1996 — Una voce un cuore (3 cd) (Selezione)
 1998 — Le più belle canzoni di Orietta Berti (Polydor)
 1998 — «Io, tu e le rose» e altri successi (Polydor)
 1999 — Incompatibili ma indivisibili (MBO music)
 1999 — 2 album di Orietta Berti: Futuro/Le mie nuove canzoni (MBO music)
 1999 — 2 album di Orietta Berti: Premiatissime/Io come donna (MBO music)
 2000 — Il meglio — vol. 1 (MBO music)
 2000 — Il meglio — vol. 2 (MBO music)
 2002 — Dominique… (GAPP music)
 2002 — I successi di Orietta Berti (Replay music)
 2002 — «Io, tu e le rose» e altri successi (nuova edizione) (Polydor)
 2003 — Emozione d’autore (GAPP music)
 2006 — Exitos latinos (GAPP music)
 2006 — Le più belle canzoni di Orietta Berti (Warner music)
 2006 — Superissimi — Gli eroi del juke box (Sony music)
 2008 — Io, tu e le rose (Universal)
 2008 — Swing — Un omaggio alla mia maniera (GAPP music)
 2008 — Gli anni della Polydor — 1963/1978 (5 cd) (Polydor)

Литература 
 Autori Vari (a cura di Gino Castaldo), Il dizionario della canzone italiana, editore Armando Curcio (1990); alla voce Berti, Orietta
 Tommaso Labranca, Luciano Manzotti, La vita secondo Orietta, Sperling & Kupfer, 1997. ISBN 8820025140

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Певцы и певицы Италии
Наставники телешоу «The Voice»